Motor V8
V8 (JavaScript), interpretador desenvolvido pelo Google
Video8, uma geração do formato de vídeo de 8 mm

Desambiguação